Amerikai Egyesült Államok
 Thornberry (Oregon)
 Thornberry (Texas)
 Thornberry (Wisconsin)